Беатриса Сицилийская:

 Беатриса Сицилийская (1252—1275) — титулярная императрица Латинской империи и жена Филиппа де Куртене.
 Беатриса Сицилийская (1260—1307) — принцесса Сицилийская, дочь короля Сицилии Манфреда и его жены Елены Ангелины Дукаины.
 Беатриса Сицилийская (1326—1365) — дочь короля Сицилии Педро II и Елизаветы Каринтийской.